Fucker ist der Familienname von:

 Eduard Fucker (1888–1959), deutscher Architekt
 Otto Fucker (1883–1941), deutscher Architekt